Col·legi de les Teresianes (Barcelona) o Col·legi Santa Teresa-Ganduxer, escola al districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi
 Col·legi de les Teresianes (Tarragona), col·legi i convent al municipi de Tarragona 
 Col·legi de les Teresianes (Vinebre), complex religiós que inclou convent i escola gestionada per l'orde de les Teresianes